Плей-офф Хоккейной Лиги чемпионов 2014/2015 начнётся 4 ноября 2014 года и завершится 3 февраля 2015 года, когда будет сыгран финал. Всего в плей-офф примут участие 16 команд — 11 победителей групп и 5 лучших команд, занявших 2-е места в группах. Жеребьёвка плей-офф состоится 10 октября в 12:00 по Центральноевропейскому времени.

Даты матчей и жеребьёвки 
Жеребьёвка плей-офф состоялась 10 октября 2014 года в Хельсинки, Финляндия. Во время её проведения была определена вся сетка плей-офф.

Формат 
В плей-офф, который начнётся 4 ноября 2014 года и завершится финальным матчем 3 февраля 2015 года, попали 11 победителей групп и пять лучших команд, занявших вторые места. Он разыгрывается по олимпийской системе, что означает, что на каждой стадии проигравшая команда вылетает из турнира. Команды сыграют друг против друга два матча дома и на выезде. Команда с лучшим результатом на групповом этапе проводит ответный матч дома, исключением является финал, который пройдёт на арене команды с лучшим результатом в турнире перед финалом.

В случае, если счёт по сумме двух матчей равный, то назначается 10-минутный овертайм. В случае, если в овертайме командам не удаётся забить ни одного гола, назначается серия послематчевых штрафных бросков — буллитов. В случае, если в финале, который представляет собой один матч, счёт по окончании основного времени равный, назначается 20 минут овертайме, затем, если необходимо, серия послематчевых штрафных бросков — буллитов.

Механизм жеребьёвки следующий:
 Жеребьёвка всего плей-офф, во время которой определятся 8 пар 1/8 финала, проходит один раз 10 октября 2014 года. Все игры вплоть до финала зависят от сетки.
 Во время жеребьёвки 1/8 финала восемь победителей групп с лучшим результатом на групповом этапе будут сеяными командами, остальные три победителя групп и пять лучших команд, занявших вторые места, — несеяными. Сеяные команды получат в соперники несеяные, при этом сеяные проведут свои ответные матчи на домашней площадке. Команды из одной группы не могут сыграть друг с другом.

Участники 
В плей-офф попали 11 победителей групп и 5 лучших команд, занявших вторые места. Восемь победителей групп с лучшим результатом на групповом этапе становятся сеяными командами. Жеребьёвки четвертьфинала и последующих стадий не проводятся.

Таблица упорядочена по положению в группе, затем по количеству набранных очков и разнице забитых и пропущенных голов.

Сетка

1/8 финала 
Жеребьёвка плей-офф (1/8 финала, четвертьфинал, полуфинал и финал) прошла 10 октября 2014 года. Первые матчи прошли 4 ноября, ответные — 11 ноября 2014 года.

Первые матчи

Ответные матчи 

ХИФК победил с общим счётом 5:3.

Общий счёт — 4:4. «СайПа» победила в серии буллитов со счётом 3:0.

«Лукко» победил с общим счётом 8:5.

«Линчёпинг» победил с общим счётом 4:3.

Общий счёт — 7:7. «Шеллефтео» победил в серии буллитов 3:2.

«Кярпят» победил с общим счётом 3:6.

Общий счёт — 9:9. «Лулео» победил в серии буллитов со счётом 2:0.

«Фрёлунда» победила с общим счётом 9:3.

Примечание:
1:  Первоначально, первый матч должен был состоятся 4 ноября на площадке ХИФК, однако, в этот день его площадка не способна принять матч, из-за чего было принято решение поменять порядок матчей.

Четвертьфиналы 
Первые матчи прошли 2 декабря, ответные — 9 декабря 2014 года. В каждой паре хозяином ответного матча становится команда, имеющая наилучший суммарный показатель по итогам группового этапа и 1/8 финала.

Первые матчи 
<div name="Лукко - Лулео">
<div name="СайПа - Кярпят">
<div name="ХИФК - Фрёлунда">
<div name="Линчёпинг - Шеллефтео">

Ответные матчи 
<div name="Кярпят - СайПа">
«Кярпят» побеждает с общим счётом 5:2.
<div name="Лулео - Лукко">
«Лулео» побеждает с общим счётом 7:3.
<div name="Фрёлунда - ХИФК">
«Фрёлунда» побеждает с общим счётом 6:5.
<div name="Шеллефтео - Линчёпинг">
Общий счёт — 5:5. «Шеллефтео» побеждает в серии буллитов со счётом 2:0.

Полуфиналы 
Первые матчи пройдут 13 января, ответные — 20 января 2015 года. В каждой паре хозяином ответного матча становится команда, имеющая наилучший суммарный показатель по итогам группового этапа, 1/8 финала и четвертьфинала.

Первые матчи

Ответные матчи 

Общий счёт — 5:5. «Фрёлунда» побеждает в овертайме.

«Лулео» побеждает с общим счётом 5:3.

Финал 

Финал прошёл 3 февраля 2015 года в Лулео на «Кооп Норрботтен Арене», как на арене команды, имеющей лучший показатель по итогам группового этапа, 1/8 финала, четвертьфинала и полуфинала.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Плей-офф